Рафал Лещинський — белзький воєвода
 Рафал Лещинський — мостиський староста
 Рафал Лещинський — брест-куявський воєвода
Рафал